Пеннингбю () — частный средневековый замок в Швеции. Расположен в 70 км к северу от Стокгольма, в приморской долине. Является одним из наилучшим образом сохранившихся замков периода Ваза.

История 
Известен с 1380-х годов, но вероятно существовал и ранее. В 1831 замок горел, после чего был частично восстановлен и перестроен. В 1951—1953 реставрировался. В 1980 объявлен национальным культурным наследием (byggnadsminne). Сегодня замок необитаем, но сезонно посещается туристами.

Связанные люди 
С Пеннингбю связаны (владели им или жили в нём, либо его окрестностях) ряд шведских исторических и культурных деятелей, в частности, до своего отъезда в Америку в замке работал один из первопоселенцев Новой Швеции Олаф Перссон Стилле.

Примечания

Ссылки 
 Официальная информация (шведск.) 
 Norrtälje Municipality — Penningby slott
 Фотографии Пеннингбю

Замки Швеции